CRBN es un sigle pouvant désigner :
 Conseil régional de Basse-Normandie
  Chemical Radiological Biological or Nuclear
le gène CRBN vodant pour le céréblon